Анвар () — ім'я та прізвище арабського походження.

Ім'я 

 Анвар Абіджан — узбецький журналіст і письменник
 Анвар Ель-Газі — нідерландський футболіст марокканського походження
 Анвар Садат — президент Єгипту

Прізвище 

 Сутан Анвар — ост-індійський футболіст
 Фуад Анвар — саудівський футболіст
 Хайріл Анвар — індонезійський поет